Kesler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kesler (1595–1643), deutscher lutherischer Theologe
 Ian Reed Kesler (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Ryan Kesler (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Stan Kesler (1928–2020), US-amerikanischer Musiker
 Stephen E. Kesler (* 1940), US-amerikanischer Geologe und Mineraloge
 Zlatko Kesler (* 1960), serbischer Tischtennisspieler

Siehe auch:

 Käsler (Begriffsklärung)
 Kessler (Begriffsklärung)